Михаил Александрович Жилюк (род. 27 октября 1948, село Богдановна, Волочисский район, Хмельницкая область) — советский и белорусский певец, Заслуженный артист Белорусской ССР (1990), Заслуженный артист Украины (2008), лауреат международных конкурсов, солист Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь.

Биография 
Родился в Закарпатье. Отец — украинец, мать — белоруска. В школе пел в хоре, музыке специально не учился. После окончания школы поехал в Минск. Поступил в консерваторию (проучился недолго). По совету Михаила Акимовича Зюванова перебрался в Москву — в Московскую консерваторию поступил без музыкального образования (учёба — на подготовительном отделении). Учитель — Народный артист БССР Михаил Акимович Зюванов После того как закончил Московскую консерваторию, вернулся в Минск.

Заслуженным артистом стал через 15 лет после начала трудовой деятельности.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Белорусской ССР (1990).
 Заслуженный артист Украины (20 августа 2008) — за весомый личный вклад в укрепление авторитета Украины в мире, популяризацию её исторических и современных достижений и по случаю 17-й годовщины независимости Украины.

Репертуар 
 Оперы: «Записки сумасшедшего»
 Кармен

Примечания

Ссылки 
 В театре оперы и балета пройдет вечер старинного романса
 Михаил Жилюк: «То и дело раздавались взрывы аплодисментов…» // Газета: Вечерний Минск Дата: 22 Июля 1999 г.
 Вокальный энциклопедический словарь

Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Заслуженные артисты Белорусской ССР
Заслуженные артисты Украины